Näslund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Näslund, flera personer
 Anders Näslund (tecknare) (1915–1978)
 Anders Näslund (sångare) (1920–1974)
 Anders Näslund (skådespelare) (född 1952)
 Bertil Näslund, flera personer
 Bertil Näslund (ingenjör) (1910–2002)
 Bertil Näslund (ekonom) (1933–2016)
 Bo Näslund (född 1940), journalist
 Caroline Näslund (född 1988), simmare
 Erik Näslund (född 1948), museiman och författare
 Görel Kristina Näslund (född 1940), författare och journalist
 Ingrid Näslund (född 1934), politiker
 Jimmie Näslund (född 1979), tidningsman
 John Näslund (1916–1997), fackföreningsman
 Jonathan Näslund (född 1986), dansare
 Kristofer Näslund (född 1976), ishockeyspelare
 Manfred Näslund (1899–1988),  skogsvetare och ämbetsman
 Markus Näslund (född 1973), ishockeyspelare
 Mats Näslund (född 1959), ishockeyspelare
 Oskar Näslund (1866–1948), flottledstekniker
 Patrik Näslund (född 1992), ishockeyspelare
 Pelle Näslund (1886–1963), politiker
 Per Gustaf Näslund (1827–1898), politiker
 Peter Näslund (född 1962), advokat
 Reinhold Näslund (1942–2014), matematiker
 Sandra Näslund (född 1996), skidåkare
 Sebastian Näslund (född 1967), seglare
 Totta Näslund (1945–2005), musiker och skådespelare
 Viktor Näslund (född 1992), ishockeyspelare

Svenska efternamn